

Cinema 
 The Mysterious Stranger – film del 1913 prodotto dalla Essanay
 The Mysterious Stranger – film del 1920 diretto da Jess Robbins
 The Mysterious Stranger – film del 1925 diretto da Jack Nelson
 The Mysterious Stranger – film del 1925 diretto da Roy Del Ruth

Televisione 
 The Mysterious Stranger – film TV del 1982 diretto da Peter H. Hunt

Letteratura 
 Lo straniero misterioso (The Mysterious Stranger) – romanzo di Mark Twain